Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji
 Druga Republika Vermontu
 obwodowy opór naczyniowy
 sustained virological response – odpowiedź po leczeniu przeciwwirusowym w terapii zakażenia HBV HCV